Van Cauteren ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Van Cauteren (1906–1978), belgischer Politiker
 Katharina Van Cauteren (* 1981), flämische Kunsthistorikerin
 Victor Théophile Van Cauteren (1877–1935), belgischer Politiker